

Cinema 
 The Substitute – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Substitute – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
 The Substitute – film del 1914 diretto da Carroll Fleming
 The Substitute – film del 1914 diretto da Raymond B. West
 The Substitute – film del 1915 diretto da Arthur Hotaling
 The Substitute – cortometraggio del 1961 prodotto dalla Zagreb Film
 L'ora della violenza (The Substitute) – film del 1996 diretto da Robert Mandel
 The Substitute (Vikaren) – film del 2007 diretto da Ole Bornedal 
 The Substitute – film del 2015 diretto da Nathan Hughes-Berry

Televisione 
 Profumo di morte (The Substitute) – film per la televisione del 1993 diretto da Martin Donovan
 Il sostituto (The Substitute) – episodio della sesta stagione di Lost
La supplente (The Substitute) – episodio della seconda stagione di Glee
Il supplente (The Substitute) – episodio della seconda stagione di Ricreazione

Pagine correlate 
Substitute